Торунарига:
 Торунарига, Джордан (род. 1997) — немецкий футболист.
 Торунарига, Ожокожо (род. 1970) — нигерийский футболист.